Warsaw (Carolina del Nord).
 Warsaw (Illinois).
 Warsaw (Indiana).
 Warsaw (Kentucky).
 Warsaw (Missouri).
 Warsaw (Nova York)
 Warsaw (Ohio).
 Warsaw (Virgínia).